Droisy (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Droisy (Górna Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy